Kagboro steht für:

Kagboro Creek, ein Fluss in Sierra Leone
Kagboro (Chiefdom), ein Verwaltungseinheit in Sierra Leone